Двенадцатка:
 Двенадцатка (литературная группа)
 12-цилиндровый поршневой двигатель внутреннего сгорания.